Старые Брынзены (, Брынзений Векь) — село в Теленештском районе Молдавии. Наряду с селом Новые Брынзены входит в состав коммуны Новые Брынзены.

География 
Село расположено на высоте 68 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Брынзений Векь проживает 1906 человек (958 мужчин, 948 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Теленештского района